Cap de Peñas (en , ) peut faire référence à plusieurs caps :
 le , dans la Principauté des Asturies, en Espagne ;
 le , sur la grande île de la Terre de Feu, en Argentine ;
 le cap Peña, sur la rive nord de l'île Navarino, au Chili.

Ainsi qu'à plusieurs phares :
 le phare du cap de Peñas, phare situé sur le cap espagnol ;
 le phare du cap de Peñas, phare situé sur la cap argentin.